Barrô peut désigner :

Toponymes

Barrô, paroisse civile de la municipalité d'Águeda, située dans le district d'Aveiro ;
Barrô, paroisse civile de la municipalité de Resende, située dans le district de Viseu.

Voir aussi 
 Barro, autre page d'homonymie.

Homonymie de toponyme